Als Philippseck werden folgende historischen Bauwerke bezeichnet:
 Burg Philippseck – eine ehemalige frühneuzeitliche Burganlage bei Frankfurt-Heddernheim
 Schloss Philippseck – ein ehemaliges, festungsartig ausgebautes Schloss bei Butzbach
 Phillipseck, eine Ortschaft bei Butzbach im historischen Amt Butzbach
 Philippseck (Butzbach) – eine 1970 durch Zusammenschluss entstandene Gemeinde von kurzer Lebensdauer